Sébastien Planas (rugby), joueur de rugby à XIII ;
 Sébastien Planas, fondateur et président du Festival international du livre d'art et du film.